Sabotage kan syfta på:

 Sabotage – en avsiktlig handling som syftar till att försvaga ett statsskick, företag, verksamhet eller struktur genom störningar eller förstörelse

Film
 Sabotage (1944) – svensk film från 1944
 Sabotage (film) – amerikansk film från 2014 med bland andra Arnold Schwarzenegger

Musik
 Sabotage (musikalbum) – album från 1975 av Black Sabbath
 Sabotage (sång) – låt från 1994 av Beastie Boys
 Sabotage (sång av Kristinia DeBarge) – låt från 2009 av Kristinia DeBarge